Монсожо́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 260 км на південний схід від Парижа, 160 км на південний схід від Шалон-ан-Шампань, 55 км на південь від Шомона.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належав до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

1 січня 2016 року Монсожон, Протуа i Во-су-Обіньї було об'єднано в новий муніципалітет Ле-Монсожонне.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Монсожон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Монсожон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Марна

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Верхня Марна